Cesarea (Israel), consell local del districte de Haifa, a Israel 
 Cesarea, antic nom del lloc on s'edificà l'Abadia de Sant Tibèri a Occitània
 Cesarea de Bitínia, ciutat de Bitínia esmentada per Claudi Ptolemeu 
 Cesarea de Capadòcia, o Cesarea Mazaca, ciutat de la Capadòcia al peu del puig Argeu 
 Cesarea de Cilícia, ciutat de Cilícia
 Cesarea de Filip, ciutat romana als actuals alts del Golan
 Cesarea, ciutat romana d'Itàlia
 Cesarea de Mauritània, l'actual Cherchell o Sersell, a la costa d'Algèria
 Cesarea de Palestina o Cesarea Marítima, ciutat de Palestina fundada per Herodes al sud de l'actual Haifa